Mestres, plural de mestre, persona que posseeix una determinada coneixença i la sap transmetre a d'altres 
 Can Mestres, edifici protegit com a bé cultural d'interès local a Barcelona
 Biografies:
 Anton Mestres (segle XVIII), organista i compositor 
 Apel·les Mestres i Oñós (Barcelona, 1854 - 1936), artista polifacètic dedicat al dibuix, poesia, dramtúrgia, música, il·lustració gràfica, traducció i col·leccionista 
 Feliu Mestres i Borrell (Barcelona, 1872 - 1933), pintor català 
 Fèlix Mestres i Borrell (Barcelona, 1872 - 1933), pintor català 
 Francesc Mestres Angla o Quico Mestres (Manresa, 1948 - 2013), arquitecte i urbanista català
 Jaume Mestres, diversos personatges
 Joan Mestres i Calvet (Barcelona, 1871 - 1955), empresari teatral i director del Gran Teatre del Liceu (1915 -1947)
 Josep Mestres, diversos personatges
 Josep Oriol Mestres i Esplugas (Barcelona, 1815 - 1895), arquitecte i pessebrista català
 Josep Maria Mestres, diversos personatges
 Lluís Mestres i Capdevila (Tarragona, 1900 - Mèxic 1968), químic enòleg i polític català
 Pere Mestres i Albet (Vilanova i la Geltrú, 1901 - 1975), polític català 
 Ventureta Mestres i Gras (Vilanova i la Geltrú, 1925 - 1994), actriu i soprano, principalment intèrpret de sarsuela